Turnu peut Tour en roumain, mais aussi désigner divers lieux :

Turnu Măgurele, une municipalité du județ de Teleorman.
 Col de Turnu Roșu, un col de montagne mais est en réalité un défilé des Carpates, en Roumanie.
 Drobeta-Turnu Severin, une municipalité et le chef-lieu du județ de Mehedinți en Olténie, dans le sud-ouest de la Roumanie.

Voir aussi